Gang of Four kan syfta på

 Gang of Four (musikgrupp) – ett punkband från Leeds i Storbritannien
 Gang of Four – de fyra författarna till boken Design Patterns

Se även
 De fyras gäng – en nedsättande benämning på en grupp av ledare inom Kinas kommunistiska parti